Budynek przy Pl. św. Katarzyny 3 w Toruniu - dawna plebania Nowomiejskiej Gminy Ewangelickiej, obecnie budynek mieszkalny.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części Zespołu Staromiejskiego, u zbiegu ulicy Szpitalnej i placu św. Katarzyny, w sąsiedztwie dawnej siedziby Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia, kościoła św. Jakuba i kościoła św. Katarzyny oraz dawnego szpitala św. Jakuba (obecnie hotelu).

Historia 
 

Budynek powstał w 1901 roku i pierwotnie pełnił funkcję plebanii Nowomiejskiej Gminy Ewangelickiej. Obecnie pełni funkcje mieszkalne, a na jego parterze działa antykwariat.

Architektura 
Budynek dwukondygnacyjny, z czerwonej cegły, wzniesiony na planie litery L. Posiada m.in. schodkowy szczyt, wykusz oraz neogotycki portal.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Religia w Toruniu

Przypisy 

Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Architektura historyzmu w Toruniu
Toruń
Budynki mieszkalne w Toruniu